Jimmy bezeichnet:

 Jimmy als Vor- und Nachnamen

 Alle lieben Jimmy, eine Serie im Fernsehprogramm von RTL
 Canal Jimmy, einen französischen Fernsehsender
 GMC Jimmy, ein in den USA von General Motors produziertes Sports Utility Vehicle
 Jimmy Carter Library and Museum, eine Bibliothek mit Museum über den früheren US-Präsidenten
 Jimmy das Gummipferd, Comicfiguren des Zeichners Roland Kohlsaat
 Jimmy Hoffa, einen biografischen Film aus dem Jahr 1992
 Jimmy Hollywood, eine Filmkomödie aus dem Jahr 1994
 Nur Mut, Jimmy Grimble, einen Jugendfilm des britischen Regisseurs John Hay
 Und Jimmy ging zum Regenbogen, einen Roman von Johannes Mario Simmel
 USS Jimmy Carter, ein U-Boot der Seawolf-Klasse

Siehe auch:
 Jimi
 Jimmie